Charles Bourlier (1830-1903), homme politique français,
 Edmond Bourlier (1895-1936), pilote automobile de course français,
 Jean-Baptiste Bourlier (1731-1821), ecclésiastique et homme politique français,
 Louis Bourlier (1764-?), poète et traducteur français.